Palácio Rio Branco é um edifício histórico do município de Manaus, capital do estado do Amazonas, que funcionava como sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Inaugurado em 1938, foi sede provisória do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e depois abrigou as instalações do Poder Legislativo do Amazonas até meados dos anos 2000. O prédio está localizado na Praça Dom Pedro II e a sua finalidade inicial era abrigar a Chefatura da Polícia, porém nunca serviu para este fim. Atualmente é administrado pela Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (SEC) e funciona como Centro Cultural.

História
O edifício foi erguido entre os anos de 1905 e 1938. Em estilo eclético, se impõe como um dos prédios de relevância arquitetônica na paisagem urbana da cidade, nos remetendo às riquezas do auge do ciclo da borracha. Situado na Praça Dom Pedro II, sítio histórico do antigo Lugar da Barra, hoje cidade de Manaus, o Palácio Rio Branco é um dos nobres edifícios públicos desta cidade.

Foi inaugurado pelo interventor federal Álvaro Maia no dia 7 de setembro de 1938. Nele se instalou e funcionou provisoriamente o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Projetado com a finalidade de abrigar a Chefatura da Polícia, nunca serviu a este fim, ficando, após a conclusão da obra, sob a responsabilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que ali instalou sua sede somente 34 anos depois, na década de 1970.

Centro Cultural
Após a saída da Assembleia Legislativa do Palácio Rio Branco, nos idos do ano 2000, o Poder Legislativo, através de comodato, cedeu o edifício ao Governo do Estado para a criação de um Centro Cultural voltado aos estudos da história política amazonense.

Foram instituidores do centro o governador Eduardo Braga, eleito e reeleito, compreendendo o período de 2003 a 2010, e o deputado Belarmino Lins de Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em 2007, quando da cessão de uso fixada entre os poderes e a transferência do imóvel para a Secretaria de Cultura.

O Centro Cultural apresenta ao público uma exposição de caráter permanente que conta a história do poder legislativo no Amazonas com destaque para as principais passagens desde 1852 aos dias atuais, oferecendo um panorama abrangente sobre a trajetória do poder legislativo no tempo da província (1852-1889) e desde a implantação do Estado do Amazonas, em 1889.

O visitante dispõe também de duas salas de exposições temporárias. Uma voltada para a apresentação de exposições sobre a vida e obra de parlamentares que bem representaram o povo amazonense no cenário político federal, estadual ou municipal. E outra, denominada Hahnemann Bacelar, em homenagem ao artista amazonense, dedicada a exposições de arte.

Completando seus serviços, o centro disponibiliza uma biblioteca especializada em história política, onde estão ordenados livros, revistas, relatórios, constituições, mensagens, leis, decretos e regulamentos provinciais e estaduais, constituindo importante coleção que reúne a obras gerais para a compreensão da história política nacional.

O Palácio Rio Branco mantém ainda o Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa. Instalado na Sala Cônego Azevedo, que foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Província do Amazonas (1852), é composto de mobiliário em estilo manuelino e está preparado para servir ao presidente do legislativo em eventos oficiais, especialmente recepção a autoridades políticas e diplomáticas.

Ver também
 Porto de Manaus
 Palácio Rio Negro
 Alfândega de Manaus
 Centro Histórico de Manaus

Ligações externas

 
 
 

Palácio Rio Branco
Palácio Rio Branco
Construções de Manaus
Arquitetura eclética no Brasil
Belle Époque amazonense
Política de Manaus